Rö kan avse

 Rö (vass) – ett vasstrå i litterära sammanhang
 Rö socken – en socken i Uppland i Sjuhundra härad
 Rö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Rö församling – en församling i Uppsala stift –2008
 Rö kyrka – en kyrkobyggnad i Rö
 Rö distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län
 Rö (ort) – en ort och tidigare station i Norrtälje kommun
 Rø – en by på Bornholm, Danmark